Palliolum imbrifer är en musselart som först beskrevs av Sven Lovén 1846. 

Palliolum imbrifer ingår i släktet Palliolum och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
imbrifer